Als Osteoarthropathie (von ,  und  ) werden folgende Erkrankungen bezeichnet:

 die Hypertrophe Osteoarthropathie bei Lungenerkrankungen
 die Diabetische neuropathische Osteoarthropathie, siehe Charcotfuß
 die Osteoarthropathie mit Zwergwuchs, siehe Kaschin-Beck-Krankheit